Логинов, Михаил:
 
 Логинов, Михаил Сергеевич (род. 1929) — советский учёный и конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Логинов, Михаил Фёдорович (1865—1945) — военный капельмейстер, коллежский асессор.